Га́рцевское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в северо-восточной части Стародубского района Брянской области. Административный центр — село Гарцево.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Гарцевского и Ковалёвского сельсоветов.

Законом Брянской области от 8 мая 2019 года Гарцевское сельское поселение было упразднено и включено в Меленское сельское поселение.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Стародубского района
Упразднённые сельские поселения Брянской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году